Christine Boutin (1944) – politica francese
 Kim Boutin (1994) – pattinatrice di short track canadese
 Vincent Yves Boutin (1772-1815) – militare francese